В парному розряді жіночого тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Кенді Рейнолдс і Енн Сміт 6–2, 6–3.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Кенді Рейнолдс /  Енн Сміт (фінал)

 Джоанн Расселл /  Вірджинія Рузічі (півфінал)
 Беттіна Бюнге /  Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Porsche Tennis Grand Prix